Norddeutsche Zeitung steht für:

 Norddeutsche Zeitung (KPD) (Untertitel Organ der KPD für die Werktätigen Norddeutschlands), 1927 bis 1933
 Norddeutsche Zeitung der Militärregierung, ab 1945
 Norddeutsche Zeitung (DDR), Parteizeitung der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands, 1946 bis 1991
 Norddeutsche Zeitung. Ausgabe Göttingen, ab 1948
 Norddeutsche Zeitung. Ausgabe Hannover, 1948 bis 1957
Siehe auch:
 Norddeutsche Volkszeitung